La nazionale di pallavolo maschile della Scozia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Scozia ed è posta sotto l'egida della Scozia.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni